Večer je lahko:

 večer, del dneva
 Večer (časopis) – slovenski splošnoinformativni časopis in istoimensko podjetje Večer Skupina, d.o.o. s sedežem v Mariboru
 Večer (pesniška zbirka) - pesniška zbirka Vere Albreht
Večer – pesem zasedbe Vudlenderji
 Večer (Evening), ameriški dramski film iz leta 2007